NGC 4098-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar
NGC 4098-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar